

Шиловка — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Шиловка — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область

Див. також 
 Шилівка